Ла Чикита има више значења:

 Ла Чикита (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Чикита (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Чикита (Грал. Зуазуа), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Чикита (Зиватеутла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику